Actinolaimoides är ett släkte av rundmaskar. Actinolaimoides ingår i familjen Actinolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Actinolaimoides